Billy the Kid, de bijnaam van de Amerikaanse crimineel William H. Bonney
Billy the Kid (band), Nederlandse rockband
Billy the Kid (1930), een film van King Vidor
Billy the Kid (1941), een film van David Miller
Billy the Kid (1989), een film van William A. Graham
Billy the Kid (Lucky Luke), een stripverhaal van Lucky Luke